Ligne oder Ligné steht für:
 Ligne, Nebenfluss der Ardèche, Frankreich
 Ligné (Charente), Ort im Département Charente, Frankreich
 Ligné (Loire-Atlantique), Ort im Département Loire-Atlantique, Frankreich
 Ligne (Belgien), Dorf in der Provinz Hennegau, Belgien
 Linie (Einheit), altes französisches Längenmaß
 Ligne (Adelsgeschlecht), belgisches Adelsgeschlecht

Ligne ist der Familienname folgender Personen:

 Claudius von Ligne (1685–1766), kaiserlicher Generalfeldmarschall, 6. Fürst von Ligne
 Ernestine von Ligne (1594–1668), belgische Gräfin
 Eugène de Ligne (1804–1880), belgischer Politiker, Fürst von Amblise und Epinoy, Grande von Spanien
 Eugène II. de Ligne (1893–1960), belgischer Diplomat, Fürst von Amblise und Epinoy
 Johann von Ligne (1525–1568), Graf von Aremberg, Statthalter und Armeeführer
 Michel de Ligne (* 1951), belgischer Fürst von Ligne
 Yolanda von Ligne (* 1928), Ehefrau von Karl Ludwig von Österreich
 Yvonne de Ligne (1907–1952), belgische Eiskunstläuferin 

Siehe auch:
 Prince de Ligne Mountains, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika